„Hōshō” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Hōshō” – kanonierka z lat 60. XIX wieku
 „Hōshō” – lotniskowiec z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów